Шенерей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Шенерей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара